El Príncipe Francisco José de Thurn y Taxis (en alemán: Franz Josef Fürst von Thurn und Taxis; 21 de diciembre de 1893, Regensburg - 13 de julio de 1971, Regensburg) fue el 9.º Príncipe de Thurn y Taxis y Jefe de la Casa Principesca de Thurn y Taxis desde el 22 de febrero de 1952 hasta su muerte el 13 de julio de 1971.

Primeros años 
Francisco José era el mayor de los hijos del Príncipe Alberto, 8.º Príncipe Thurn y Taxis, y su esposa la Archiduquesa Margarita Clementina de Austria.

En su bautismo asistió el emperador Francisco José I de Austria. Francisco José tenía seis hermanos varones menores y una hermana. Uno de sus hermanos fue el Príncipe Max Emanuel de Thurn y Taxis (1902-1994), un miembro de la Orden de San Benito conocido como Padre Emerano.

Educación y servicio en la I Guerra Mundial 
Francisco José recibió una educación humanística por tutores privados. Iniciándose en el semestre de invierno de 1912, estudió en las Universidades de Estrasburgo y Leipzig. Debido al estallido de la I Guerra Mundial, no pudo completar sus estudios. El 6 de agosto de 1914, Francisco José se unió al Regimiento prusiano de élite del Cuerpo de Guardias.

Durante la guerra, fue ascendido a teniente. Después del fin de la guerra en enero de 1919, retornó a Regensburg.

Matrimonio y familia 
Francisco José contrajo matrimonio con la infanta Isabel María de Braganza, hija del Duque Miguel de Braganza y su esposa la Princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, el 23 de noviembre de 1920 en el Palacio de Bronnbach, Bronnbach, Wertheim, Baviera, Alemania.

Francisco José e Isabel María tuvieron cinco hijos:

 Príncipe Gabriel de Thurn y Taxis (16 de octubre de 1922 - 17 de diciembre de 1942).
 Princesa Micaela de Thurn y Taxis (16 de octubre de 1922 - 17 de octubre de 1922).
 Princesa Elena de Thurn y Taxis (27 de mayo de 1924 - 27 de octubre de 1991).
 Princesa María Teresa de Thurn y Taxis (10 de septiembre de 1925 - 27 de abril de 1997).
 Princesa María Fernanda de Thurn y Taxis (19 de diciembre de 1927 - 9 de junio de 2018).

Junto a su esposa, residió en el Palacio de Haus en Neueglofsheim (Alto Palatinado) donde gestionó la propiedad y sus intereses. Ahí, también tomó interés en la caza, la historia y el arte. Posteriormente legó la gran biblioteca del Palacio de Haus a la Hofbibliothek Príncipe Thurn y Taxis.

II Guerra Mundial 
Al edad de 46 años, Francisco José sirvió a la Alemania Nazi en la Invasión de Polonia en 1939. Para finales de junio de 1940, servía en la Batalla de Francia, a continuación estuvo como jefe de equipo estacionado en Francia durante dos años y medio hasta que fue retirado del servicio debido a un decreto de Adolf Hitler que establecía la "inhabilidad de la nobleza en la Defensa de Alemania" retroactivo el 31 de marzo de 1944 por el Mariscal de Campo (Generalfeldmarschall) Wilhelm Keitel del Ejército.

Gabriel, el hijo de Francisco José, murió en acción el 17 de diciembre de 1942 en la Batalla de Stalingrado.

Últimos años 
Francisco José residía la mayor parte del año en el Palacio de Haus, pero pasaba los inviernos en el Palacio de Thurn und Taxis en Regensburg. Además de gestionar la finca familiar, se dedicó en aumento a la preservación de la historia de Regensburg y de la anterior Abadía de San Emerano, la residencia principal de la Casa Principesca de Thurn y Taxis.

El 21 de diciembre de 1963, Francisco José fue hecho Ciudadano Honorario de la Ciudad de Regensburg "en aprecio a la alta contribución a los asuntos económicos, sociales y culturales." También fue hecho miembro honorífico de la asociación de estudiantes católica K.D.St.V. Rupertia Regensburg.

Francisco José sobrevivió a su esposa Isabel María, quien murió el 12 de enero de 1970, aproximadamente un año y medio antes que él. Murió después de una grave enfermedad el 13 de julio de 1971 y fue enterrado en la cripta de la Abadía de San Emerano. En Regensburg, la calle Erbprinz-Franz-Joseph-Straße fue nombrada en su honor.

Títulos y tratamiento. 
 21 de diciembre de 1893 - 22 de enero de 1952: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Thurn y Taxis
 22 de enero de 1952 - 13 de julio de 1971: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Thurn y Taxis

Honores 
 Gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
 Gran maestre de la Orden de la Perfecta Amistad

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Ratisbona
Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial
Nobles de Alemania del siglo XX